Август Кёлер: Кёлер, Август (1835—1897) — протестантский богослов.
 Кёлер, Август (1866—1948) — немецкий физик-оптик.